Всемирная лютеранская федерация () или ВЛФ (LWF) — крупнейшее глобальное объединение национальных и региональных лютеранских церквей, со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.

История, вероучение и структура 

Федерация была основана в шведском городе Лунде после Второй мировой войны в 1947 году, чтобы скоординировать действия многих различных лютеранских церквей. С 1984 года церкви-члены находятся между собой в «».

В настоящее время ВЛФ включает 148 церквей-участников в 99 странах мира, представляющих 66.7 миллионов лютеран. Государственные церкви Исландии, Дании, Норвегии, и Финляндии и бывшая государственная Церковь Швеции, также являются её членами. ВЛФ действует от имени её членов в области общих интересов, например, экуменическое и межцерковное общение, богословие, гуманитарное сотрудничество, права человека, коммуникация и различные аспекты миссионерской работы.

Отдел всемирного служения () (DWS) — гуманитарное агентство ВЛФ. Оно проводит программы в 37 странах.

31 октября 1999 года в Аугсбурге (Германия) ВЛФ подписала объединённую декларацию относительно доктрины оправдания с Римско-католической церковью. В ней заявляется, что церкви пытаются сузить теологические различия между этими двумя вероучениями. Декларация также заявляет, что взаимные осуждения XVI века между лютеранами и католиками не применяются.

Необходимо заметить, что ВЛФ — это объединение либеральных церквей. Во многих из членов ВЛФ существует институт женского пасторства, в некоторых благословляют однополые союзы. Большая часть консервативных лютеран объединено в альтернативную церковную ассоциацию — Международный лютеранский совет.

Наибольшие по количеству прихожан Церкви — (с числом членов в миллионах; данные на 2006 год):

 Церковь Швеции (6.9)
 Евангелическая лютеранская церковь в Америке (4.9)
 Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии (4.6)
 Церковь Датского Народа (4.5)
 Эфиопская евангелическая церковь Мекане Йесус (4.5)
 Церковь Норвегии (3.9)
 Протестантская христианская церковь Батака, Индонезия (3.8)
 Евангелическо-лютеранская церковь Танзании (3.5)
 Протестантская лютеранская церковь Ганновера, Германия (3.0)
 Малагасийская лютеранская церковь (3.0)

В России и СНГ в ВЛФ входят лютеранские деноминации, составляющие ЕЛКРАС, а также лютеранская церковь с финскими корнями ЕЛЦИ.

Руководство 
Высшим органом ВЛФ является Общее собрание (англ. Assembly, нем. Vollversammlung), между общими собраниями - совет (англ. Council, нем. Rat), высшее должностное лицо - Президент (англ. President, нем. Präsident).

 Муса Филибус, президент

Президенты ВЛФ 
 1947—1952 Андерс Нюгрен (Швеция)
 1952—1957 Ханс Лилье (США)
 1957—1963 Франклин Кларк Фрай (США)
 1963—1970 Фредрик А. Шайоц (США)
 1970—1977 Микко Э. Юва (Финляндия)
 1977—1984 Джозиа М. Кибира (Танзания)
 1984—1987 Золтан Калди (Венгрия)
 1987—1990 Иоханнес Хансельман (ФРГ)
 1990—1997 Готфрид Бракемайер (Бразилия)
 1997—2003 Кристиан Краузе (ФРГ)
 2003—2010 Марк С. Хансон (США)
 2010—2017 Муниб Юнан (Палестина)
 с 2017 года Муса Филибус (Нигерия)

Церкви — члены Федерации 
 
 Евангелическая лютеранская церковь Анголы
 
 Евангелическая церковь Ла-Платы
 Объединенная евангелическая лютеранская церковь
 
 Лютеранская церковь Австралии (ассоциированный член)
 
 Евангелическая церковь Аугсбургского и Гельветского исповедания Австрии#Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Австрии
 
 Бангладешская лютеранская церковь
 Бангладешская северная евангелистская лютеранская церковь
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Республике Беларусь
 
 Лютеранская церковь Бельгии — Арлон и Христианская миссия
 
 Боливийская евангелическая лютеранская церковь
 Немецкоговорящая евангелистская лютеранская конгрегация Боливии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Ботсваны
 
 Евангелическая церковь лютеранского исповедания Бразилии
 
 Лютеранская церковь Великобритании
 Лютеранский совет Великобритании
 
 Евангелическая лютеранская церковь Венгрии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Венесуэлы
 
 Евангелическая лютеранская церковь Гайаны
 
 Евангелическая лютеранская церковь Ганы
 
 Лютеранская конгрегация Эпифани
 :
 Церковь Липпе (лютеранская секция)
 Евангелическая лютеранская церковь Бадена
 Евангелическо-лютеранская церковь Баварии
 Евангелическая лютеранская церковь Брауншвейга
 Евангелическая лютеранская церковь Ганновера
 Евангелическая лютеранская церковь Мекленбурга
 Евангелическая церковь Померании
 Евангелическая лютеранская церковь Саксонии
 Евангелическая лютеранская церковь Шаумбург-Липпе
 Евангелическая лютеранская церковь Ольденбурга
 Евангелическая Лютеранская Церковь Тюрингии
 Евангелическая церковь Вюртемберга
 Латвийская евангелическая лютеранская церковь за границей
 Северно-Эльбская евангелическая лютеранская церковь
 
 Христианская лютеранская церковь Гондураса
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Грузии и на Южном Кавказе (Союз ЕЛЦ)
 
 Церковь Датского Народа
 
 Евангелическая лютеранская церковь Замбии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Зимбабве
 
 Евангелическая лютеранская церковь Иордании и Святой земли
 

 Андхра евангелическо-лютеранская церковь
 Аркот Лютеранская церковь
 Евангелическо-лютеранская церковь гималайских штатов
 Евангелическо-лютеранская церковь Мадья-Прадеша
 Госснер Евангелическо-лютеранская церковь Чотанагпура и Ассама
 Индийская евангелическо-лютеранская церковь
 Джейпурская евангелическо-лютеранская церковь
 Северная евангелическо-лютеранская церковь
 Южно-Андхра лютеранская церковь
 Тамильская евангелическо-лютеранская церковь
 
 Батакская христианская объединённая церковь
 Христианское сообщество церкви Индонезии в Ниасе
 Христианская протестантская церковь Индонезии
 Христианская протестантская церковь Ангколы
 Индонезийская христианская церковь
 Индонезийская христианская лютеранская церковь
 Пакпак Даири христианская протестантская церковь
 Протестантская церковь христианина Батак
 Протестантская христианская церковь
 Протестантская христианская церковь Ментавая
 Христианская протестантская церковь Сималунгум
 Объединенная протестантская церковь
 
 Евангелическая лютеранская церковь Иордании и Святой земли
 
 Лютеранская церковь Ирландии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Исландии
 
 Евангелическо-лютеранская церковь Италии
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Республике Казахстан (Союз ЕЛЦ)
 
 Церковь лютеранских братьев Камеруна
 Евангелистская лютеранская церковь Камеруна
 
 Эстонская евангелическая лютеранская церковь за границей
 Евангелическая лютеранская церковь Канады
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Кении
 Кенийская евангелическая лютеранская церковь
 
 Китайский Рейнский церковный гонконгский Синод
 Евангелическая лютеранская церковь Гонконга
 Лютеранская церковь Гонконга и Макао
 Сунгцзань (Чунчжэнь) Миссия Гонконга
 
 Евангелическая лютеранская церковь Колумбии
 Лютеранская конгрегация Святого Матфея
 Лютеранская конгрегация Святого Мартина
 
 Евангелическая лютеранская церковь в Конго
 
 Лютеранская церковь в Корее
 
 Евангелическая лютеранская церковь Коста-Рики
 Коста-риканская лютеранская церковь
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Киргизской Республике (Союз ЕЛЦ)
 
 Евангелическо-лютеранская церковь Латвии
 
 Лютеранская церковь Либерии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Литвы
 
 Малагасийская лютеранская церковь
 
 Евангелистская лютеранская церковь Малави
 
 Базельская христианская церковь Малайзии
 Евангелическая лютеранская церковь Малайзии
 Лютеранская церковь Малайзии и Сингапуре
 Протестантская церковь Саба
 
 Немецкоговорящая евангелическая конгрегация в Мексике
 Мексиканская лютеранская церковь
 
 Евангелическая лютеранская церковь в Мозамбике
 
 Евангелическая лютеранская церковь Мьянмы
 
 Евангелическая лютеранская церковь в Намибии (ELCIN)
 Евангелическая лютеранская церковь Намибии (ELCIN — GELC)
 Евангелическая лютеранская церковь Республики Намибии
 
 Протестантская церковь Нидерландов
 
 Никарагуанская лютеранская церковь Веры и Надежды
 
 Лютеранская церковь Нигерии
 Лютеранская церковь Христа Нигерии
 
 Церковь Норвегии
 Евангелическая лютеранская свободная церковь Норвегии
 
 Евангелическая лютеранская церковь Папуа-Новой Гвинеи
 Gutnius Лютеранская церковь
 
 Евангелическая лютеранская церковь Перу
 Перуанская лютеранская евангелическая церковь
 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Польши
 
 Евангелическо-лютеранская церковь России (Союз ЕЛЦ)
 Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (также полноправный член МЛС)
 
 Лютеранская церковь Руанды
 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Румынии
 Евангелическо-лютеранская церковь Румынии
 
 Сальвадорский лютеранский синод
 
 Лютеранская церковь Сенегала
 
 Словацкая евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Сербии
 
 Лютеранская церковь Сингапура
 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Словакии
 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Словении
 
 Евангелическая лютеранская церковь в Америке
 Литовская евангелическая лютеранская церковь в Диаспоре
 
 Евангелическая лютеранская церковь Суринама
 
 Евангелическая лютеранская церковь Сьерра-Леоне
 
 Евангелическая лютеранская церковь Таиланда
 
 Лютеранская церковь Тайваня
 Тайваньская лютеранская церковь
 
 Евангелическо-лютеранская церковь Танзании
 
 Евангелическо-лютеранская церковь в Узбекистане (Союз ЕЛЦ)
 
 Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины (Союз ЕЛЦ)
 
 Лютеранская церковь Филиппин
 
 Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
 
 Церковь Аугсбургского исповедания Эльзаса и Лотарингии
 Евангелическая лютеранская церковь Франции
 Малагасийская протестантская церковь Франции
 
 Евангелическая церковь Хорватии
 
 Лютеранская церковь Центральноафриканской Республики
 
 Евангелическая церковь чешских братьев
 Силезская евангелическая церковь Аугсбургского исповедания
 
 Евангелическая лютеранская церковь Чили
 Лютеранская церковь Чили
 
 Федерация евангелических лютеранских церквей Швейцарии и Княжества Лихтенштейн
 
 Церковь Швеции
 
 Ланкийская лютеранская церковь
 
 Евангелическая лютеранская церковь Эквадора
 
 Евангелическая церковь Эритреи
 
 Эстонская евангелическо-лютеранская церковь
 
 Эфиопская евангелическая церковь Мекане Йесус
 
 Евангелическая лютеранская церковь Южной Африки
 Евангелическая лютеранская церковь Южной Африки (Церковь Мыса)
 Евангелическая лютеранская церковь Южной Африки (N-T)
 Моравская церковь в Южной Африке
 
 Японская евангелическая лютеранская церковь
 Японская лютеранская церковь (ассоциированный член)
 Кинки Евангелическая лютеранская церковь

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания

Комментарии

Источники 

Религиозные организации
Лютеранские межцерковные объединения